Letterlijk
gezichtspunt; zie Horizon (perspectief)
Lijnperspectief, het weergeven van de diepte in een schilderij of tekening
Kleurperspectief, dieptewerking met behulp van kleur
Atmosferisch perspectief
Perspectief (meetkunde), gezegd van veelhoeken wanneer de verbindingslijnen door de hoekpunten in een punt samenkomen
Figuurlijk
Perspectief (cognitief), iemands standpunt of gezichtspunt, de keuze van een uitgangspunt voor meningen, overtuigingen en ervaringen
Vertelperspectief in de literatuur; de verteller in verhalen
Anders
PerspectieF, de politieke jongerenorganisatie van de ChristenUnie